Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO, также называемые мейджорами или мажорами — серия киберспортивных турниров по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, спонсируемых создателем игры — компанией Valve. Мейджор-турниры считаются самыми престижными турнирами по дисциплине CS:GO. Первый турнир серии — DreamHack Winter 2013, прошёл в Йёнчёпинге, Швеция, и был организован компанией DreamHack. Призовой фонд составлял  и участвовало 16 команд. Со временем формат турнира расширился, так, начиная с MLG Major Championship: Columbus 2016 призовой фонд был увеличен до , а на ELEAGUE Major: Boston 2018 был изменён формат турнира, и участвовало уже 24 команды.

История 
 
До того как Valve начала спонсировать турниры в Counter-Strike: Global Offensive, существовали другие турниры, называемые мейджорами. Наиболее значимыми турнирами были: Cyberathlete Professional League, World Cyber Games, Electronic Sports World Cup, Intel Extreme Masters. Все они проводились в старой версии Counter-Strike.

16 сентября 2013 года Valve объявила турнир DreamHack Winter 2013 с призовым фондом в размере 250 000 долларов США. Деньги были взяты с продаж новых игровых предметов, введённых с обновлением The Arms Deal Update.

23 февраля 2016 года, в преддверии MLG Columbus 2016, Valve объявила об увеличении призового фонда мейджоров до 1 000 000 долларов. Тем не менее, количество проводимых мейджоров в году уменьшилось с трёх до двух.

13 декабря 2017 года, генеральный директор ELEAGUE, а также ведущий ELEAGUE Major: Boston 2018, Кристина Алехандре анонсировала изменённый формат мейджоров, разработанный Valve и ELEAGUE, который позволит увеличить количество команд с шестнадцати до двадцати четырёх. Среди прочего были изменены названия этапов турнира. LAN-квалификация стала называться «новые претенденты», групповой этап переименовали в «новые легенды», а плей-офф этап — «новые чемпионы».

17 января 2020 года Valve сообщила о своих планах заменить текущий формат приглашений на Major на ранговую систему, в которую будут включены два дополнительных турнира перед осенним мейджором.
Система основывается на количестве очков, заработанных на весеннем мейжоре — ESL One Rio: 2020, проходящем в мае, и на двух других турнирах, предшествующих второму мейджору года (2 — 15 ноября).
Эти три турнира определят рейтинг, согласно которому восемь лучших команд будут приглашены на осенний мейджор в качестве «Легенд», следующие восемь — в качестве «Вернувшихся претендентов», а остальные восемь команд будут определены на уже существующей системе майноров в четырёх основных регионах.

14 января 2021 года PGL анонсировали Major с увеличенным призовым фондом до 2 000 000 долларов. Также, впервые в истории, трансляция турнира будет вестись в качестве 4K и 60 кадров в секунду.

Формат 
В турнире участвуют 24 команды (с ELEAGUE Major: Boston 2018), 8 команд со статусом легенд, 8 команд со статусом претендентов и 8 команд со статусом соперников. Турнир проводится по швейцарской системе с применением коэффициента Бухгольца.

RMR-турниры 

Перед мейджором проходит стадия RMR-турниров. Это 2 турнира, делящиеся по регионам: Европа, СНГ, Азия, Океания, Северная Америка и Южная Америка. За участие в турнирах командам зачисляются RMR-очки. Команды, набравшие больше всего очков, проходят на мейджор в качестве «легенд», «претендентов» и «соперников».

Стадии турнира 
Существует 3 стадии турнира: этап новых претендентов, новых легенд и новых чемпионов.
 Этап новых претендентов. В стадию новых претендентов (ранее — оффлайн квалификация) проходят команды, набравшие наименьшее среди прошедших команд количество очков на RMR-турнирах. Матчи играются в формате best of 1, если же матч решающий и определяет, проигрывает ли турнир команда или проходит в следующую стадию, то матчи проходят в формате best of 3. В стадию «Новых легенд» проходят команды, имеющие за собой три победы, если же команда имеет три поражения, то она покидает турнир. В этом этапе участвуют шестнадцать команд (восемь «претендентов» и восемь «соперников»). В стадию «Новые легенды» проходят восемь лучших команд.
 Этап новых легенд. В этап новых легенд (ранее — групповая стадия) входят 8 команд-легенд, набравшие больше всего очков RMR-рейтинга и 8 команд из стадии новых претендентов. Система проведения этапа аналогична этапу новых претендентов.
 Этап новых чемпионов. В этапе новых чемпионов (ранее — плей-офф) принимают участие оставшихся 8 команд, которые борются за звание чемпионов. Команды делятся на четыре группы по две команды. Матчи играются по олимпийской системе. Все матчи играются в формате best of 3. В конце этого этапа определяется победитель мейджора.

Список турниров

Особые предметы

Наклейки 
Наклейки это виртуальные предметы, которые можно получить после открытия соответствующей капсулы или просто купив их на торговой площадке Steam. Существует четыре типа наклеек: обычные, голографические, металлические и золотые. С каждым мейджором выходит новый комплект наклеек. Он включает наклейки с автографами всех участвующих игроков, наклейки с логотипами всех участвующих команд и наклейку с логотипом турнира. Каждый игрок участвующий в мейджоре получит свой автограф, который будет добавлен в игру как наклейка, которую фанаты надевают на свои игровые скины оружия, чтобы показать поддержку. Половину выручки от продаж наклеек получают указанные игроки и организации. Наклейки и капсулы определённого мейджора выпускаются только во время проведения этого мейджора, поэтому со временем цены на наклейки возрастают. Так наклейка iBUYPOWER Катовице 2014 в 2018 году стоила около 500 000 рублей, а в 2021 году её цена превысила 1 000 000 рублей.

Пропуск зрителя 
Пропуск зрителя, это виртуальный одноразовый пропуск, при использовании которого, игрок получает памятную монету, которая будет отображаться в профиле и иметь место в инвентаре. Она может быть бронзовой, серебряной, золотой и бриллиантовой. Изначально она даётся бронзовой, для её улучшения нужно выполнить задания, которые даются вместе с пропуском. За каждое улучшение монеты игрок получает сувенирную монету. С помощью неё можно получить сувенирные наборы. Также игрок получит доступ к Pick’em.

Среди прочего, игрок получит особую метку в чате Steam.tv и бесконечные граффити с логотипом любой команды участвующей в турнире на выбор.

Pick’em 
Pick’em — игровое задание, в котором игрок делает свои собственные прогнозы на ход проведения мейджора. Во время этапов «Новых претендентов» и «Новых легенд» можно спрогнозировать 1 команду, которая пройдёт в следующую стадию со счётом 3-0, 1 команду, которая вылетит со счётом 0-3 и другие любые 7 команд, которые пройдут в следующий этап. Во время стадии «Новых чемпионов» можно выбрать команды, которые пройдут в полуфинал, финал, и команду, которая выиграет турнир.

Сувенирные наборы 

Сувенирные кейсы — эксклюзивные кейсы, выпадающие случайным людям, смотрящим в прямом эфире игры мейджора. Их можно получить, смотря игры на Twitch, CS:GO GOTV (внутриигровой проигрыватель матчей) или Steam.TV. Впервые сувенирные кейсы появились на DreamHack Winter 2013. На скинах, выпадающих из этих кейсов будет наклейка мейджора, на котором проходил этот матч, наклейки команд, участвовавших в этом матче, наклейка с автографом самого ценного игрока. Начиная с FACEIT London 2018 сувенирные наборы достаются только зрителям, купившим «Пропуск зрителя».

Статистика 
Список Легенд или команд, вышедших в стадию плей-офф из каждого мейджора показан ниже. Изменение цвета фона указывает на то, что место легенд занял другой состав или список легенд распался. Если название команды меняется, но цвет не меняется (например, Keyd Stars и Luminosity Gaming), это указывает на то, что игроки сменили организации, но не потеряли свое место в легендах. В некоторых случаях команда может появляться несколько раз подряд, но цвет изменился; в этом случае организация выставила новых игроков для большей части списка. Команда, выделенная жирным шрифтом, выиграла это мероприятие.

Только один игрок принял участие во всех мейджорах: Питер «dupreeh» Расмуссен.

Примечания

Комментарии

Источники 

Counter-Strike
Киберспортивные соревнования по Counter-Strike